Uspenskij o Uspensky 
 Gleb Ivanovič Uspenskij
 Nikolaj Vasil'evič Uspenskij
 Pëtr Demianovič Uspenskij
 Boris Andreevič Uspenskij
 Ėduard Nikolaevič Uspenskij
 Fëdor Ivanovič Uspenskij

Pagine correlate 
 Cattedrale della Dormizione